Pseudopatellina är ett släkte av svampar. Pseudopatellina ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Pseudopatellina